

Persone 
 Estevan da Guarda (1270/1280-1352) – trovatore aragonese o portoghese
 Sergio Vergara De La Guarda (1927) – schermidore cileno
 Bruno Guarda (1986) – calciatore brasiliano

Geografia

Brasile 
 Guarda-Mor – comune nella mesoregione Noroeste de Minas (Minas Gerais)

Croazia 
 Isolotti Guarda – isolotti che fanno parte dell'arcipelago delle isole Quarnerine, nel comune di Arbe (Regione litoraneo-montana)

Italia 
 Guarda – frazione di Loiano, comune nella città metropolitana di Bologna (Emilia-Romagna)
 Guarda – frazione di Molinella, comune nella città metropolitana di Bologna (Emilia-Romagna)
 Guarda – frazione di Montebelluna, comune nella provincia di Treviso (Veneto)
 Guarda, o anche Guarda Ferrarese – frazione di Riva del Po, comune nella provincia di Ferrara (Emilia-Romagna)
 Guarda Veneta – comune nella provincia di Rovigo (Veneto)

Portogallo 
 Guarda – comune nel distretto di Guarda (Centro)
 Distretto di Guarda – distretto con capoluogo Guarda

Spagna 
 A Guarda – comune nella provincia di Pontevedra (Galizia)

Svizzera 
 Guarda – ex comune ora frazione di Scuol, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Trasporti 
 Stazione di Guarda, in Italia
 Stazione di Guarda, in Svizzera

Pagine correlate 
Guardia – pagina di disambiguazione
Garda – pagina di disambiguazione